Tresoldi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Tresoldi (1952–1995), italienischer Fußballspieler
 Edoardo Tresoldi (* 1987), italienischer Bildhauer und Bühnenbildner
 Emanuele Tresoldi (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Libero Tresoldi (1921–2009), Bischof von Crema
 Nicolò Tresoldi (* 2004), italienischer Fußballspieler